LFLA steht für:
 Flugplatz Auxerre-Branches (ICAO-Code)
 Land- und forstwirtschaftliche Lehranstalt, Schulform in Österreich

LFLA